Collegio elettorale di Messina – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1919 al 1921
Collegio elettorale di Messina I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Messina II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Messina – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Messina centro storico – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Messina - Mata e Grifone – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005